Války v Tichomoří představují ozbrojené konflikty v oblasti Tichého oceánu.

 Válka v Tichomoří – rozsáhlý ozbrojený konflikt druhé světové války (1937–1945) mezi spojenci a členy Osy – Japonskem, Třetí říší a jejich partnery
 Tichomořské války – dva konflikty (1864–1866 a 1879–1884) zahrnující Španělsko, Peru, Chile, Ekvádor a Bolívii 
 První tichomořská válka
 Druhá tichomořská válka